Judas (en hébreu YHWDH / Yehoudah, « rendre grâces ») est un nom d'origine hébraïque, parfois transcrit Yuda, Jouda ou Juda en français. C'est un prénom glorieux pour les Juifs, comparé à un lion dans la Bible hébraïque. Dans le Nouveau Testament, on le retrouve sous la forme grecque , parfois traduite Jude.

Le personnage le plus célèbre portant ce nom est Judas Iscariote, souvent désigné sous le seul nom de Judas, entré dans le langage courant comme synonyme de « traître » : c'est un apôtre qui selon les Évangiles aurait livré Jésus Christ aux prêtres juifs.

Personnages bibliques 
 Judas Maccabée, à l'origine de la dynastie hasmonéenne ;
 Judas le Galiléen ;
 Judas Iscariote , apôtre du Christ, le plus célèbre ;
 Judas Thaddée ou Jude de Jacques, apôtre du Christ ;
 Jude, frère de Jésus.

Document 
L’Évangile de Judas est un texte apocryphe récemment exhumé et publié, relatif à la vie de Jésus. On le date habituellement du .

Nom commun 

 Un « judas » est, dans le langage courant, une antonomase (voir les personnages bibliques Juda et Judas Iscariote), synonyme de « traître » ou de « faux frère » ;
Un « judas » désigne également une petite ouverture pratiquée dans une paroi, généralement une porte, permettant de voir sans être vu, par exemple par une petite trappe ou un œilleton ;
 Un judas optique, version contemporaine du précédent, instrument optique à lentilles permettant de voir sans être vu.

Télévision 

 Judas, série télévisée norvégienne de Kristoffer Metcalfe en 2003 ;
 Judas, téléfilm américain de  en 2004.
 , série télévisée (Pays-Bas, 2019).

Cinéma 

 Júdás, film hongrois de  sorti en 1918 ;
 Judas, film italien de  sorti en 1917 ;
 Judas, film mexicain de Manuel R. Ojeda sorti en 1936 ;
 Judas, court-métrage mexicain de Luis Barranco sorti en 1966 ;
 , film de Tom Fontana sorti en 2004 ;
 Judas, court-métrage français de Nicolas Bary sorti en 2006.

Musique

Album 

 , album de  sorti en 2011.

Chanson 
 Judas, chanson de Suzy Solidor ()
 Judas, chanson de Léo Ferré présente sur l'album Paris canaille ()
 Judas, chanson de Lucienne Delyle ()  
 Chanson de Judas d'Eddy Mitchell, dans l'album Jésus-Christ Superstar ()  
 , chanson d' présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Judas, chanson de  présente sur l'album  sorti le .
 Judas, chanson de  présente sur l'album The Altar sorti le .
 Judas, chanson de  présente sur l’album   sortie en .

Théâtre et littérature 
 Judas : tragédie en cinq actes de Marcel Pagnol de 1955
 Pardon Judas : spectacle comique en neuf sketches de Dieudonné de 2000

Produit 
 La Judas est une bière belge brassée par Alken-Maes

Voir aussi 
  (page d’homonymie)
  (page d’homonymie)